Выборы в Петрозаводский городской Совет двадцать восьмого созыва состоялись 19 сентября 2021 года вместе с парламентскими выборами в России. Выборы проходили по смешанной системе: 14 депутатов избирались по партийным спискам и столько же по одномандатным округам. Для партий был установлен пятипроцентный барьер.

По итогам выборов в горсовет прошло 6 партий. Единая Россия получила 17 мест, КПРФ — 5, Справедливая Россия — За правду и Яблоко — по 2 места, ЛДПР и Партия Пенсионеров — по 1.

Итоги выборов

Примечания 

Выборы в Республике Карелия
Петрозаводск